Division 1 i ishockey 2005/2006 var den tredje högsta ishockeyserien i Sverige säsongen 2005/2006. Den bestod från början av 55 lag geografiskt uppdelade i sex serier (A till F). I de två nordligaste serierna (A och B) gick de tre främsta lagen vidare till Allettan medan de övriga lagen spelade vidare i vårserier. I övriga serier (C, D, E och F) gick de två bästa lagen vidare till Playoff som spelades i två grupper, en för serie C och D samt en för serie E och F. Vinnaren av Allettan respektive Playoff gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Deltagande lag
Inför säsongen hade Allsvenskan gjorts om och minskat till 16 lag från tidigare 24. Det betydde att inte mindre än 8 lag flyttades ner: Bodens IK, Huddinge IK, Troja-Ljungby, Mörrums GoIS, Piteå HC, Skövde IK, Team Uppsala och Tegs SK.

Till säsongen hade även ett antal lag från Division 2 kvalificerat sig: Enköpings SK, Gislaveds SK, Kramfors-Alliansen, Kristianstads IK, Lindlövens IF, Njurunda SK och Storfors AIK. Även Vännäs HC och Forshaga IF hade kvalificerat sig, men de valde att dra sig ur. Indelningen av divisionen hade ändrats. Förra säsongen spelades den i fyra serier, men nu hade de ökats till sex. De sex serierna var dock inte lika stora och spelade inte efter samma upplägg.

Grundserier

Division 1A
Serien spelades i 20 omgångar från den 25 september 2005 till den 5 februari 2006. De tre främsta lagen, Piteå, Asplöven (från Haparanda) och Kiruna gick vidare till Allettan, medan övriga lag spelade vidare i vårserien. Vinnare av poängligan blev Dennis Ejdeholm, Piteå, med 27 poäng (14+13) på 20 matcher. I december gick Bodens IK i konkurs efter 14 omgångars spel. Serien fick slutföras med sex lag.

Division 1B
Serien spelades i 24 omgångar från den 25 september 2005 till den 5 februari 2006. De tre främsta lagen, Jämtland, Härnösand och Brunflo gick vidare till Allettan, medan övriga lag spelade vidare i vårserien. Vinnare av poängligan blev Stefan Gradin, Härnösand, med 49 poäng (19+30) på 24 matcher.

Division 1C
Serien spelades i 36 omgångar från den 25 september 2005 till den 22 februari 2006. De två främsta lagen, Borlänge och Valbo gick vidare till Playoff C/D. Lag 9 och 10 fick spela kvalserie om en plats i Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Kyösti Karjalainen, Tierp, med 55 poäng (26+29) på 36 matcher.

Division 1D
Serien spelades i 36 omgångar från den 25 september 2005 till den 1 mars 2006. De två främsta lagen, Huddinge och Väsby, gick vidare till Playoff C/D. Lag 9 och 10 fick spela kvalserie om en plats i Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Linus Klasen, Huddinge, med 62 poäng (22+40) på 35 matcher.

Division 1E
Serien spelades i 24 omgångar från den 24 september 2005 till den 1 mars 2006. De två främsta lagen, Mariestad och Örebro, gick vidare till Playoff E/F. Lag 9 fick spela kvalserie om en plats i Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Lars Trygg, Mariestad, med 47 poäng (21+26) på 32 matcher.

Division 1F
Serien spelades i 44 omgångar från den 21 september 2005 till den 1 mars 2006. De två främsta lagen, Tingsryd och Pantern (från Malmö), gick vidare till Playoff E/F. Lag 11 och 12 fick spela kvalserie om en plats i Division 1 nästa säsong. Vinnare av poängligan blev Daniel Svensson, Kristianstad, med 60 poäng (31+29) på 44 matcher.

Division 1A/B Allettan
Serien spelades i tio omgångar mellan den 15 februari och den 12 mars 2006. Piteå segrade med sju poäng före tvåan och gick vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan. Vinnare av poängligan blev Aku Joki-Erkkilä, Asplöven, med 13 poäng (8+5) på 10 matcher.

Vårserier

Division 1A vår
Serien spelades i två omgångar mellan den 10 och 12 februari 2006. Clemensnäs segrade före Tegs SK. De båda lagen hade därmed säkrat en plats i Division 1 till nästa säsong. Trean Storfors gick vidare till Kvalserien till Division 1.

Division 1B vår
Serien spelades i två omgångar mellan den 17 februari och den 11 mars 2006. Kovland segrade före LN 91 (Nordmaling) och Kramfors. De lagen hade därmed säkrat en plats i Division 1 till nästa säsong. Fyran Njurunda gick vidare till Kvalserien till Division 1.

Playoff

Översikt

Playoff C/D

Playoff E/F

Huddinge och Mariestad vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Serien spelades mellan den 20 mars och 12 april 2006. Kvalificerade lag var Arboga och Hammarby från Hockeyallsvenskan, samt Huddinge, Mariestad och Piteå från Division 1. Då det hockeyallsvenska laget Halmstad Hammers gått i konkurs under året fanns det tre platser till Hockeyallsvenskan. Arboga och Hammarby lyckades försvara sina platser och Huddinge, som vann serien, blev nytt lag i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Kvalserien till Division 1

Kvalserie A-B
Njurunda SK, Överkalix IF, SK Lejon och Bolidens FFI avstod kvalserien. För Njurunda innebar det nedflyttning till Division 2.

Kvalserie C

Kvalserie D

Kvalserie E

Kvalserie F

Referenser

Externa länkar
Svenska ishockeyförbundets historiska databas
Championnat de Suède 2005/06

2005/2006
Ishockeysäsongen 2005/2006
Sport i Sverige 2005
Sport i Sverige 2006